Нью́ком (устаревшее написание: Ньюкомб, ) — английская фамилия.
 Ньюкомб, Джон (род. 1944) — австралийский теннисист.
 Ньюком Макги, Анита (1864—1940) — американский врач.
 Ньюкомб, Роберт — американский писатель в жанре фэнтези.
 Ньюком, Саймон (1835—1909) — американский астроном, физик и экономист канадского происхождения.

Другое 
 Ньюком — лунный кратер.